Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 44-es, továbbá 44A, 44Y jelzésű villamosok:

Magyarország 

 44-es villamos (Budapest)megszűnt
 44A villamos (Budapest)megszűnt
 44Y villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 44-es villamos (Bécs)

Belgium 

 44-es villamos (Brüsszel)